Földrajz
 Ufa város az Orosz Föderációban, a Baskír Köztársaság fővárosa
 → Ufai járás
 → Ufai kormányzóság
 Ufa folyó az Ural hegységben, Oroszország és Baskíria területén (baskír nyelven Karidel/Ҡариҙел), a Bjelaja mellékfolyója
Intézmények
 UFA (eredeti nevén Universum Film AG), német filmgyár Potsdamban
 UFA (Université franco-allemande), a saarbrückeni Német–francia Egyetem francia nevének rövidítése
Egyéb
 8498 Ufa aszteroid